Aslan Karacev e Andrej Rublëv erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non difendere il titolo.

In finale Wesley Koolhof e Neal Skupski hanno sconfitto Rohan Bopanna e Denis Shapovalov con il punteggio di 7-6(4), 6-1.

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Ivan Dodig /  Michael Venus (primo turno)

  Wesley Koolhof /  Neal Skupski (campioni) 
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (quarti di finale)

Wildcard 

  Issa Shanan Al Harrasi /  Illja Marčenko (primo turno)

  Malek Jaziri /  Mubarak Shannan Zayid (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2022